

Patronyme 

 Dominique Mottet de Gérando (1771-1828), homme politique français ;
 Joseph-Marie de Gérando (1772-1842), anthropologue, linguiste, pédagogue et philanthrope français ;
 Auguste de Gérando (1819-1849), essayiste franco-hongrois ;
 Marie-Pierre de Gérando (1938-), acteur français.

Toponyme 

 Rue Mottet-de-Gérando, voie du  arrondissement de Lyon, en France ;
 Rue Gérando, voie du  arrondissement de Paris, en France.